Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Koslowski che ha battuto in finale Roberto Azar 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Frédéric Fontang (secondo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Lars Koslowski (Campione)

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 David Prinosil (secondo turno)
 Massimo Valeri (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1992